est une expression anglaise signifiant « revenu d'entre les morts ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Charles Marquis Warren, sorti en 1957.

Musique

Chanson 

 , chanson de Kid Rock (1993).
 Back From The Dead, chanson de Desmeon (2016)

Album 

 , album d' (2012) ;
 , album de Last Dinosaurs (2010) ;
 , album d'Obituary (1997) ;
 Back from the Dead, album de  2009) ;
 , album de  (2006).